Морда:
 Мо́рда  — передняя часть головы животного. Также просторечное название человеческого лица.
 Морда — рыболовный снаряд.
 Морда — деревня в графстве Шропшир.
 Морда — река в Томской области, приток Ларъёгана.
 Морда — река в Иркутской области, приток Игирмы.

См. также 
 Морды
«Хундсгугель» ( — собачья морда) представляет собой сильно вытянутое вперед конусовидное забрало.